Il doppio  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Brian Dabul e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Franco Ferreiro e André Sá hanno battuto in finale Santiago González e Horacio Zeballos 7–5, 7–6(12).

Teste di serie

  Santiago González /  Horacio Zeballos (finale)
  Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)
  Rogério Dutra da Silva /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2011
ATP Challenger Tour 2011